Лос Синко има више значења:

 Лос Синко, Којотито Којоте Локо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Синко (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику